 
Gáios, en , est le plus important village de l'île de Paxos et du dème du même nom, district régional de Corfou, en Grèce.

Selon le recensement de 2011, la population du village s'élève à .

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

Village dans les îles Ioniennes
Corfou